

Patronyme

Dufresnoy 

 Charles-Alphonse Du Fresnoy (1611-1665), peintre et poète français ;
 Nicolas Lenglet Du Fresnoy (1674-1755), érudit français.
 André Ignace Joseph Dufresnoy, ou Du Fresnoy (1733-1801) médecin et Professeur de Botanique
 Jacqueline Charlotte Dufresnoy, ou Coccinelle (1931-2006) actrice, chanteuse et danseuse française.

Dufrénoy 

 Adélaïde-Gillette Dufrénoy (1765-1825), poète française ;
 Armand Dufrénoy (1792-1857), géologue français ;
 Georges Dufrénoy (1870-1943), peintre français.

Toponymes 
 Lac Dufresnoy, un plan d'eau dans Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
 Petit lac Dufresnoy, un plan d'eau dans Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
 Rivière Dufresnoy, un affluent de la rivière Kinojévis, coulant dans Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.